Abu Naim al-Khadim († im 9. Jahrhundert) war ein arabischer Meister und Komponist im Schatrandsch. Er verfasste mindestens ein Traktat.

Al-Khadim, obwohl Amateur, galt zeitweilig als stärkster Spieler der Welt. Seine berühmteste Mansube ist die folgende.
Lösung:
1. Sg3–h5+ Th7xh5
2. Tg1xg6+ Kf6xg6
3. Te1–e6 matt

Die Stellung kam angeblich in einer Schachpartie zwischen Jørgensen und Sørensen in Stockholm 1945 vor. Jørgensen setzte wie in der Mansube matt. In der Literatur wird angezweifelt, dass diese Partie tatsächlich stattgefunden hat.

Literatur 
 Anatoli Karpow (Hrsg.): Schachmaty enziklopeditscheski slowar. Sowjetskaja Enziklopedija, Moskwa, 1990, ISBN 5-85270-005-3, S. 7, Sp. 2.

Einzelnachweise 

Schachspieler (historisch)
Araber
Geboren im 8. oder 9. Jahrhundert
Gestorben im 9. Jahrhundert
Mann